Pit stop – nell'automobilismo, quando un veicolo si ferma ai box durante una gara per il rifornimento, cambio pneumatici, riparazioni o per regolazioni meccaniche
Pit stop – in particolare nella Formula 1

Cinema
Pit Stop – film del 1969 diretto da Jack Hill
Pit Stop – film del 2013 diretto da Yen Tan

Altro
Pitstop – videogioco del 1983 pubblicato da Epyx
Penelope Pitstop – personaggio dei cartoni animati